Тиморская короткокрылая камышовка () — вид птиц из семейства короткокрылые камышовки. Обитают на Тиморе (на территории Восточного Тимора и Индонезии) и близлежащих островах, расположенных к северу и востоку от него. Живут в лесах, кустарниках и на лугах. О рационе питания ничего неизвестно, но, скорее всего, питаются беспозвоночными и их личинками. Миграций не совершают.

Описание 
Небольшие длинноногие птицы с длиной тела 10 см. Хвост визуально почти отсутствует.

Выделяют два подвида Urosphena subulata. U. s. advena обитают на о. Бабар.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/timor-stubtail-urosphena-subulata

Короткохвостки
Животные, описанные в 1884 году
Птицы Юго-Восточной Азии